Paul Davies je lahko:

 Paul Charles William Davies, angleški fizik in kozmolog
 Paul Davies (novinar), britanski novinar za ITN in ITV
 Paul L. Davies, britanski pravnik in strokovnjak za družbeno in delovno pravo
 Paul Davies (politik), valižanski politik
 Paul Davies (snooker), valižanski igralec snookerja
 Paul Davies (nogometaš, rojen leta 1952), valižanski nogometaš
 Paul Davies (nogometaš, rojen leta 1960), angleški nogometaš
 Paul G. Davies, socialni psiholog

Glej tudi
Paul Davis (razločitev)